Perniola ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Perniola (1941–2018), italienischer Philosoph
 Michele Perniola (* 1998), italienischer Nachwuchssänger